

Дюлево () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Средець.
 Дюлево () — село в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Стрелча.